Вильяфруэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-дель-Арланса. Занимает площадь 52 км². Население — 255 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web no oficial de Villafruela
 Información de la diputación de Burgos
 Más información sobre el pueblo.

Муниципалитеты Бургоса